Samuel Martin peut désigner :
 Samuel Martin (1714-1788), homme politique et administrateur britannique ;
 Samuel Martin (1924-2009), linguiste américain .